

Persone
Nicola Fago – compositore italiano
Lorenzo Fago – compositore italiano
Pasquale Fago – compositore italiano
Amedeo Fago – regista italiano
Giovanni Fago – regista italiano

Biologia
Fago (o batteriofago), virus
Fago lambda
Fago M13
Fago T2

Geografia
Fago comune spagnolo